Рискль, Ріскль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 125 км на захід від Тулузи, 55 км на захід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2019 року до Рискль приєднали колишній муніципалітет Канне.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 807 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1663,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Рискль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Рискль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер